François Briatte (1805-1877), homme politique suisse ;
 Hugues Briatte (1990-), joueur de rugby à XV français.